Rijano ima više značenja:
 Rijano (Parma)
 Rijano
 Rijano (Teramo)
 Rijano (Vareze)